Die deutsche Baseball-Bundesliga 2021 ist die 38. Saison der Baseball-Bundesliga. Die reguläre Spielzeit begann am 1. April 2021 in der Südstaffel, wegen der COVID-19-Pandemie startete die Nordstaffel erst im Mai. Im Süden sind 14 Spieltage mit 28 Spielen pro Team (jedes Team je zwei Heim- und Auswärtsspiele gegen jedes andere Team) und im Norden eine 7 Spieltage mit 14 Spielen pro Teams (Jedes Team gegen jedes andere Team, entweder zwei Heim- oder zwei Auswärtsspiele). Die Play-Offs werden mit den besten vier Teams aus beiden Staffeln ausgespielt. Auf- und Abstieg sind erneut, wie schon 2020, suspendiert.

Das Play-Offs-Viertelfinale wird innerhalb der Staffel ausgespielt, wobei der Erstplatzierte gegen den Viertplatzierten und der Zweitplatzierte gegen den Drittplatzierten spielt. Die Gewinner der Viertelfinale ermitteln erneut innerhalb der Staffel den Finalteilnehmer, die Verlierer spielen um den 3. Platz der Staffel. Dabei spielt die Nordstaffel Best-of-3-Serien, die Südstaffel Best-of-5. Im Norden sind die Serien jeweils an einem Wochenende terminiert, gespielt werden alle Spiele im Ballpark des in der Regular Season besser platzierten Teams. Das Finale wird zwischen den Gewinnern der Halbfinals im Best-of-5-Modus bestritten. In ähnlicher Weise werden in den Platzierungsspielen die Plätze 5 bis 8 der jeweiligen Staffel ermittelt. Hier spielen beide Staffeln im Best-of-5-Modus.

Teilnehmer 

Folgende 16 Teams nehmen, getrennt in die beiden Divisionen Nord und Süd, an der Saison 2021 teil.

Reguläre Saison

1. Bundesliga Nord 

Ausgefällene Spiele wurden nicht nachgeholt, weshalb die Mannschaften unterschiedlich viele Spiele bestritten.

1. Bundesliga Süd

Play-offs

Platzierungsspiele

Nord

Süd 

Die Spiele um Platz 5 wurden nicht ausgetragen, wodurch sowohl Mannheim als auch Mainz den 5. Platz belegen.

Einzelnachweise 

Bundesliga
2021
Sportsaison 2021